igrzyska olimpijskie (współczesne Igrzyska)
 starożytne igrzyska olimpijskie (starożytna Grecja)
 world games (współczesne igrzyska sportów nieolimpijskich)

Zobacz też 
 dyscyplina sportu
 gra

Multidyscyplinarne zawody sportowe